«La joven» puede referirse a:

 La joven (1912-1913), cuadro de Gustav Klimt.
 La joven (1960), película de Luis Buñuel.